King – ang. król

Nazwy geograficzne

Australia 
 King – wyspa w Cieśninie Bassa, w Australii (Tasmania)

Kanada 
 King – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w regionie York

Stany Zjednoczone 
 Hrabstwa (ang. County)
 hrabstwo King w stanie Teksas
 hrabstwo King w stanie Waszyngton
 Gminy (ang. Township)
 King – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 King – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 King – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 King – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 King – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 King – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 King – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 King – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Miasta (ang. Town)
 King – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stokes
 King – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 King – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Osoby 
 Ada Byron King (Ada Lovelace; * 1815; † 1852) – angielska matematyk
 Alan King (Irwin Alan Kniberg; * 1927; † 2004) – amerykański aktor
 Albert King (* 1923; † 1992) – amerykański muzyk bluesowy
 B. B. King (Riley B. King; * 1925; † 2015) – amerykański muzyk bluesowy
 Billie Jean King (* 1943) – amerykańska tenisistka
 Don King (* 1931) – amerykański promotor boksu
 Ernest J. King – amerykański admirał, dowódca US Navy podczas II wś
 Kerry King (* 1964) – amerykański muzyk trash metalowy
 Mark King (* 1974) – angielski snookerzysta
 Martin Luther King Jr. (* 1929; † 1968) – amerykański pastor, działacz społeczny, noblista
 Owen King (Owen Philip King; * 1977) – amerykański pisarz
 Stephen King (* 1947) – amerykański pisarz
 William Lyon Mackenzie King (* 1871; † 1950) – premier Kanady

Muzyka 
 King – brytyjski zespół muzyczny z lat 80. XX wieku
 King – album zespołu T.Love
 King – album rapera T.I.
 King – singel T.Love
 King – singel zespołu Years & Years
 King – singel Rosy Linn i Kiiary

Zobacz też 
 king – rasa gołębia
 King – oswojony słoń z powieści W pustyni i w puszczy
 King Pharmaceuticals – amerykański koncern farmaceutyczny